Palo Seco (Puerto Rico), plaats in Puerto Rico
Palo Seco (Trinidad en Tobago), plaats in Trinidad en Tobago